Osoby o tym nazwisku:
 Guido Gonella – włoski polityk, dziennikarz i prawnik
 Sergio Gonella – włoski sędzia piłkarski